В спи́ске объе́ктов Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Перу́ значатся 12 объектов (на 2014 год), что составляет  от общего числа ( на  год).

8 объектов включены в список по культурным критериям, 2 объекта — по природным, 2 объекта — по смешанным. 4 объекта (руины древнего города Мачу-Пикчу, археологическая зона Чан-Чан, линии и геоглифы в районах Наска и Пампас-де-Хумана, исторический центр города Арекипа) признаны шедеврами человеческого созидательного гения. Национальный парк Рио-Абисео признан природным феноменом или пространством исключительной природной красоты и эстетической важности (критерий vii). В 1986 году археологическая зона Чан-Чан была внесена в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Кроме этого, по состоянию на 2021 год, 24 объекта на территории государства находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия, в том числе 16 — по культурным, 6 — по природным, и 2 — по смешанным критериям.

Перу ратифицировал Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 24 февраля 1982 года. Первый объект на территории Перу был занесён в список в 1983 году на 7-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 Географическое расположение объектов

Предварительный список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список.

 Географическое расположение объектов

Примечания

Ссылки 

 Peru — UNESCO World Heritage Centre 

Перу